«Материалы по истории кочевых народов в Китае III—V вв.» — фундаментальная серия комментированных переводов китайских источников о кочевых народах, соседствовавших в III—V веках с Китайской империей и создавших собственные государственные образования на территории Северного Китая в период «Шестнадцати государств пяти северных племён».

Автор перевода, китаевед Всеволод Сергеевич Таскин (1917—1995), задумал её в четырёх выпусках. Однако при жизни В. С. Таскина вышли в свет только три выпуска — по сюнну, цзе и мужунам (1989, 1990 и 1992); 4-й, заключительный выпуск, посвящённый материалам по истории ди и цянов, был издан лишь в 2012 году. Это было связано с тем, что автор не успел довести работу над томом до конца, и то, что было бы несложно сделать ему, создало немалые трудности для публикаторов. Научный редактор последнего тома (С. В. Дмитриев) столкнулся с рядом серьёзных проблем. В «Материалы по истории кочевых народов» были включены сложные тексты с огромным объёмом фактических данных, топонимов и личных имён, что было необходимо учитывать при подготовке переводов к печати.

Состав издания 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)

Книжные серии
Книги издательства «Наука»
Издания исторических источников
Синология
История Китая
Китайские исторические сочинения